Volgend is een lijst van landen gerangschikt volgens import
in geldwaarde. Ter vergelijking zijn ook niet-soevereine
landen opgenomen in de lijst.

De datum is het jaar waarvoor de informatie van het bijhorende
land geldt. Dit jaar is 2005 indien niet ingevuld.

De informatie komt van het CIA World Factbook en werd
(laatst) geraadpleegd in september 2011.

 België: 12de
 Nederland: 7ste

Ontwikkeling in de laatste decennia

> 100 miljard

10-100 miljard

1-10 miljard

100 miljoen-1 miljard

< 100 miljoen

Zie ook 
 Lijst van landen naar export

Voetnoten

Referenties 
 CIA World Factbook

Import